100 Proof – album di Kellie Pickler
100 Proof – singolo di Kellie Pickler